Stalinistična represija je izraz, ki se nanaša na politične represije, ki so se dogajale v političnih kampanjah v Sovjetski zvezi v času Josifa Stalina:    

 Protisvetovljanska kampanja (konec leta 1948)

 Dekulakizacija (1929–1933)

 Doktorjeva spletka (1951–1953)

 Velika čistka (1936–1938), najbolj običajen pomen

 Izselitev prebivalstva v Sovjetski zvezi (1930–1952)

 Noč umorjenih pesnikov (12. avgust 1952)

Glej tudi 

 Stalinistična represija v Mongoliji

Razločitve